WHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nuba Lake, Wadi Halfa, Sudan